Гольский — фамилия:

 Гольский, Станислав — кастелян галицкий.
 Гольский, Ян — кастелян каменецкий.

См. также 
 Новогольское
 Старогольское